Nelli ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Nelly
 eine alte indonesische Maßeinheit, siehe Nelli (Einheit)
 ein Dorf im Distrikt Kanchipuram des indischen Bundesstaates Tamil Nadu, siehe Nelli (Indien)

Nelli ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Nelli, italienische Schauspielerin
 Carlos Nelli (1902–1994), brasilianischer Stabhochspringer
 Ferdinando Nelli Feroci (* 1946), italienischer Diplomat und EU-Beamter
 Piero Nelli (1926–2014), italienischer Regisseur
 Plautilla Nelli (1524–1588), italienische Malerin
 René Nelli (1906–1982), französischer Dichter, Romanist, Okzitanist, Historiker und Ethnologe